Magatzems Lima é um clube de futebol da Andorra. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1997/98.

Clubes de futebol da Andorra